

Cinema 
 Lore – film del 2012 diretto da Cate Shortland

Geografia 
 Loré – comune francese, facente parte dal 2016 del comune di Juvigny Val d'Andaine 
 Lore City – villaggio statunitense dell'Ohio

Musica 
 Lore – album dei Clannad del 1996

Televisione 
 Lore – personaggio immaginario dell'universo di Star Trek
 Lore - Antologia dell'orrore (Lore) – serie televisiva antologica statunitense del 2017